Tevhid-moskee (Maastricht)
 Tevhid-moskee (Maasmechelen)
 Tevhit Moskee (Venlo)